Sadie ist der Familienname folgender Personen:

 Stanley Sadie (1930–2005), britischer Musikwissenschaftler und -kritiker

Sadie ist der Name folgender Orte:

 Sadie (Louisiana), Ortschaft im Union Parish, Louisiana, USA
 Sadie (Oklahoma), Ortschaft im Sequoya County, Oklahoma, USA
 Sadie (Tennessee), Ortschaft im Carter County, Tennessee, USA

Sadie steht für:

 Sadie (Vorname)
 Sadie (Band), japanische Rockband
 Sadie, Originaltitel von Sadie – Dunkle Begierde, kanadisch-italienischer Erotik-Thriller von Craig Goodwill (2017)

Siehe auch:
 Sadi
 Saadi (Begriffsklärung)